Настасья:
 Настасья — женское имя.
 Нина Настасья — американская фолк-певица итальянского происхождения.

Произведения культуры 
 «Настасья» — песня Вячеслава Бутусова и группы Deadушки.
 «Настасья» — фильм Анджея Вайды (Польша/Япония, 1994) по роману Достоевского «Идиот» в адаптации Вайды и Мацея Карпиньского. В ролях князя Мышкина и Настасьи Филипповны — Бандо Тамасабуро V.
 «Настасья» или «Настасья Филипповна» — постановка Николая Яромеева (Польша, 2011) по роману «Идиот» в адаптации Вайды и Карпиньского. В главных ролях — Шимон Кусмидер и Анна Енджеяк.